Cawrdaf est un nom propre d'origine galloise qui peut désigner :

 Cawrdaf (° vers 450 - ?), en latin Caurtabus, en anglais Cowdrey, un des fils de Caradog Freichfras et le premier roi du Ffereg.
 Cawrdaf (), moine dans le pays de Galles ; fêté le 5 décembre.

Références

Monarque gallois